Wikipédia au patrimoine mondial fait référence aux efforts déployés pour que Wikipédia soit répertorié comme site du patrimoine mondial de l'UNESCO. L'idée a été initialement proposée par la Wikimedia Foundation lors de la conférence Wikimedia 2011 à Berlin. Une pétition en ligne a été lancée sur Wikipédia en allemand le 23 mai 2011.  

Jimmy Wales a déclaré que .

Si Wikipédia n'est pas répertorié comme site du patrimoine mondial et que l'UNESCO a refusé sa candidature car il ne répond pas à la plupart des critères, il a été suggéré de postuler pour les listes du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO.

Références 

Wikipédia
Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture